François Rousset (évêque), évêque d'Uzès (1591-1601)
 François Rousset (médecin) (né ), médecin français, auteur d'un ouvrage sur la césarienne